Sept navires de la Royal Navy portent le nom de HMS Peacock :
  était un navire capturé en 1651 et vendu en 1658 ;
  était un brick-sloop de classe Cruizer de 18 canons lancé en 1806 et coulé par le USS Hornet en 1813 ;
 HMS Peacock était un sloop de 18 canons, auparavant . Il a été capturé en 1812, rebaptisé Loup Cervier, renommé Peacock en 1813 et a sombré en 1814 ;
  était une canonnière à hélice en bois de classe Albacore lancée en 1856 et démantelée en 1869 ;
  était une canonnière à hélice composite lancée en 1888 et vendue en 1906 ;
  était un sloop de classe Black Swan lancé en 1943 et mis au rebut en 1958 ;
  était un navire de patrouille de la classe Peacock lancé en 1982 et vendu en 1997 à la marine philippine, qui l'a renommé corvette de classe Emilio Jacinto .

Peacock